Racer (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Racer (Kennywood), twee houten achtbanen in het Amerikaanse attractiepark Kennywood
The Racer (Kings Island), houten tweelingachtbaan
The Racer (1975), film uit 1975
The Racer (2020), film uit 2020

 Personen
Johanna Racer (1734-1822), Nederlands textielhandelaarster
Jan Willem Racer (1736-1816), Twents patriot en rechtsgeleerde